

Pojęcia różne 
 Torpedo – typ nadwozia
 Torpedo – rodzaj piasty rowerowej
 Tucker Torpedo – samochód osobowy
 Torpedo – seria komiksowa

Miejsca 
 Torpedo (Rijeka) - muzeum związane z fabryką torped w Rijece

Taksonomia ryb 
 Torpedo Duméril, 1806 – rodzaj ryb z rodziny drętwowatych (Torpedinidae)
 Torpedo Forsskål, 1775 – nazwa nieakceptowana
 Torpedo Houttuyn, 1764 – synonim Torpedo Duméril, 1806
 Torpedo Rafinesque, 1810 – synonim Torpedo Duméril, 1806

Kluby sportowe

Rosja 
 Torpedo Moskwa – klub piłkarski
 Torpedo Niżny Nowogród – rosyjski klub hokejowy
 Torpedo Niżny Nowogród – rosyjski klub piłkarski

Inne kraje 
 Torpedo Kutaisi – gruziński klub piłkarski
 FK Daugava Ryga – historyczna nazwa łotewskiego klub piłkarskiego w latach 1995–2000
 Torpedo Zaporoże – ukraiński klub piłkarski